Název Hanov má více částí obcí:
 Hanov (Zběšičky) – část obce Zběšičky v okrese Písek
 Hanov (Lestkov) – část obce Lestkov v okrese Tachov